Llista d'asteroides del 129.001 al 130.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 129001–129100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 129101–129200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 129201–129300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 129301–129400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 129401–129500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 129501–129600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 129601–129700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 129701–129800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 129801–129900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 129901–130000 [ modifica]